Barnstorf steht für:
 Barnstorf, Gemeinde im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Barnstorf (Uehrde), Ortsteil von Uehrde, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Barnstorf (Wolfsburg), Stadtteil von Wolfsburg, Niedersachsen
 Barnstorf (Wustrow), Wohnplatz von Wustrow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Barnstorfer Wald (Rostock), ein Dorf im Westen von Rostock, das mittlerweile in der Bebauung der Stadt aufgegangen ist

Personen:
 Johann Barnstorf (* 2009), deutscher Kinderdarsteller und Schauspieler
 Oskar Barnstorf (1878–1943), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Barnsdorf
 Barnstorff